Nova Rússia, nome histórico da região ao norte do Mar Negro, atualmente parte do sul e leste da Ucrânia;
 Nova Rússia, país sem reconhecimento internacional formado após a crise ucraniana de 2014;
 "Nova Rússia", partido político;
 Nova Rússia (Ponta Grossa), bairro da cidade brasileira;
 Nova Rússia (clube esportivo), time brasileiro de futebol da cidade de Ponta Grossa;
 Nova Rússia (governorado), divisão territorial administrativa do Império Russo nos territórios anteriormente otomanos e cossacos, que existiu de 1764 até a reforma administrativa de 1783;
 Nova Rússia, um posto de comércio de peles russo na Baía de Yakutat, Alasca na América Russa, estabelecido em 1795 e destruído pelo aborígene Tlingit em 1805.

Desambiguações de topônimos